No Regrets – singel Amandy Lear, 1983
 No Regrets – album Hardcore Superstar, 2003
 No Regrets – album Randy Crawford i Joe Sample, 2008
 No Regrets – album Dope, 2009